Bixby Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bixby Hill (New York)
 Bixby Hill (Vermont)